Il consolato della Repubblica di San Marino in Rimini ha sede in Corso d'Augusto, 14 in Palazzo Castracan.

Attuale console è lo sportivo e politico sammarinese Maurizio Battistini.

Storia 
Il consolato della Repubblica di San Marino viene creato il 27 ottobre 1625 per volere del Consiglio Grande e Generale come rappresentanza diplomatica presso lo Stato Pontificio.

Quando l'intera regione Emilia-Romagna venne interamente occupata da Napoleone Bonaparte, i capitani reggenti Annibale Gozi ed Antonio Capicchioni proposero di nominare il primo "console" non ecclesiastico. Venne nominato quindi il conte Gianpaolo Valloni.

Il consolato riminese rimase inattivo dal 1933 al 1980: risorse dapprima come viceconsolato, poi, nel 1988, con un decreto del governo, ritornò a tutti gli effetti al vecchio rango. Attualmente ospita nei propri uffici un console affiancato e sostenuto da un viceconsole.

Nel palazzo ha sede anche l'associazione "Gente del Titano - Associazione tra Cittadini Sammarinesi di Rimini" riconosciuta dal Consiglio dei XII il 2 luglio 1980, che attualmente conta 347 soci.

Voci correlate 
Ambasciata di San Marino in Italia
Relazioni bilaterali tra Italia e San Marino

Collegamenti esterni 

Politica di San Marino
Diplomazia
Rimini
Stato Pontificio
Storia della Romagna